Couttet ist der Familienname folgender Personen:

Henri Couttet (1900–?), französischer Eishockeyspieler
James Couttet (1921–1997), französischer Skirennläufer
Marcel Couttet (1912–?), französischer Eishockeyspieler